Kostel svatého Ondřeje se nachází na více místech.

 V České republice
 Kostel svatého Ondřeje, Petra a Pavla (Bartošovice)
 Kostel svatého Ondřeje (Blatnice pod Svatým Antonínkem)
 Kostel svatého Ondřeje (Heřmanovice)
 Kostel svatého Ondřeje (Hodslavice)
 Kostel svatého Ondřeje (Chlístovice)
 Kostel svatého Ondřeje (Ivanovice na Hané)
 Kostel svatého Ondřeje (Jestřebí)
 Kostel svatého Ondřeje (Karlovy Vary)
 Kostel svatého Ondřeje (Kolovraty)
 Kostel svatého Ondřeje (Krašov)
 Kostel svatého Ondřeje (Kuklov)
 Kostel svatého Ondřeje (Lochovice)
 Kostel svatého Ondřeje (Luby)
 Kostel svatého Ondřeje (Nelahozeves)
 Kostel svatého Ondřeje (Olomouc)
 Kostel svatého Ondřeje (Pohled)
 Kostel svatého Ondřeje (Popice)
 Kostel svatého Ondřeje (Radobytce)
 Kostel svatého Ondřeje (Roubanina)
 Kostel svatého Ondřeje (Rychnov nad Malší)
 Kostel svatého Ondřeje (Sány)
 Kostel svatého Ondřeje (Slavonín)
 Kostel svatého Ondřeje (Slezské Pavlovice)
 Kostel svatého Ondřeje (Starý Kolín)
 Kostel svatého Ondřeje (Strmilov)
 Kostel svatého Ondřeje (Světí)
 Kostel svatého Ondřeje (Třebechovice pod Orebem)
 Kostel svatého Ondřeje (Uherský Ostroh)
 Kostel svatého Ondřeje (Vendolí)
 Kostel svatého Ondřeje (Vojnův Městec)

 V zahraničí
 Kostel svatého Ondřeje (Abfaltern)
 Kostel svatého Ondřeje (Gilowice)
 Kostel svatého Ondřeje (Jeruzalém)
 Kostel svatého Ondřeje (Komárno)
 Kostel svatého Ondřeje (Krakov)
 Kostel svatého Ondřeje (Krásno nad Kysucou)
 Kostel svatého Ondřeje (Paříž)
 Kostel svatého Ondřeje (Pucov)
 Kostel svatého Ondřeje (Teixido)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Ondřeje (Praha) na Starém Městě

Související články 
 Chrám svatého Ondřeje
 Katedrála svatého Ondřeje

Externí odkazy